Кризис новорождённости — кризис, связанный с переходом от пренатального к постнатальному развитию.

Впервые был выделен и описан Л. С. Выготским. В момент родов ребёнок физически отделяется от матери, но не отделяется биологически из-за ряда причин. Ребёнок ещё долгое время остаётся неспособным выполнять основные жизненные функции и является биологически несамостоятельным существом. Существование ребёнка в период новорождённости занимает как бы среднее положение между внутриутробным развитием и последующими периодами постнатального детства. Это звено представляет собой в истинном смысле переходный этап от одного типа развития к другому.

Основные особенности 
 Перестройка физиологических механизмов: дыхания, питания, выделения, терморегуляции;
 Воздействие на нервную систему ребёнка огромного количества раздражителей в условиях недостаточной зрелости ЦНС;
 Ограниченность репертуара врождённых безусловных рефлексов ребёнка;
 Потеря иммунитета матери и крайняя уязвимость в отношении внешних факторов
Так как на ребёнка действует огромное количество стимулов после рождения, ЦНС ускоренно развивается и находит отражение в преобладании сна и сновидных состояний (сон — защитное реагирование). Эти особенности являются переходным характером кризиса новорождённости и обнаруживаются в моментах инволюции развития (например, потеря веса в первые две недели жизни, вследствие несформированности пищевого поведения). Физиологический критерий завершения кризиса — начало прибавления в весе.

Социальная ситуация развития кризиса 
Социальная ситуация развития кризиса характеризуется противоречием между полной беспомощностью ребёнка и его зависимостью от близкого взрослого, с одной стороны, и отсутствием готовых форм общения, с другой. Врождённый фонд реакций ребёнка очень беден, все его потребности удовлетворяются через взрослого. Вопрос о генезисе общения с близким взрослым — вопрос жизни и смерти.

Психологический смысл кризиса — без взрослого не выживет, а потребности в общении и средств общения пока нет.

Основная задача развития — формирование у ребёнка потребности в общении и соответствующих средств.

Разрешение кризиса 
Разрешение кризиса новорождённости происходит к концу первого месяца жизни. Это связано с комплексом оживления. Появление данного комплекса означает формирование у ребёнка первой социальной потребности — потребности общения со взрослым и представляет первую форму такого общения.

См. также 
 Нормативные кризисы развития
 Кризис одного года
 Кризис трёх лет
 Кризис семи лет
 Подростковый кризис
 Кризис четверти жизни
 Кризис среднего возраста

Примечания 

Детские возрастные кризисы
Младенчество
Роды у человека